Тюняев — фамилия:

 Тюняев, Анатолий Васильевич (1937—2019) — советский и российский учёный.
 Тюняев, Андрей Александрович (род. 1966) — советский и российский писатель и поэт.

См. также 
 Тюнен
 Тюнель